

Wydarzenia 

 Europa
 Greccy osadnicy z Cumae założyli Neapolis (). 
 Homer napisał Iliadę i Odyseję.
 Bliski wschód
 Sarduri II, król Urartu, nakazał ufortyfikowanie podległych mu miast.

Zmarli 
 Charilaos, spartański przywódca